Mette Gøye er navnet på flere personer:

 Mette Mogensdatter Gøye (død omkring 1537) – Johan Oxe til Nielstrups hustru
 Mette Falksdatter Gøye (død 1589) – Axel Brahes hustru
 Mette Henriksdatter Gøye (1599-1664) – dansk lærd